Махульский — польская фамилия. Известные носители:

Известные носители:
 Махульский, Юлиуш (род. 1955) — польский кинорежиссёр, сценарист.
 Махульский, Ян (1928—2008) — актёр, режиссёр.
 Махульская, Лиза — актриса, хореограф.